Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1977 war das 32. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis 10. April 1977 in Tokio statt. Es war nach 1969 die zweite Dreiband-WM in Tokio.

Geschichte 
Es gab einen klaren Sieger und der hieß Raymond Ceulemans, der sich seinen 13. Dreiband-WM-Titel sicherte. Er gewann alle seine Partien, gegen die Japaner – die stärksten Konkurrenten um den Titel – jeweils mit sechs oder sieben Punkten Vorsprung. Trotzdem war Japan während dieser Epoche die stärkste Dreiband-Nation der Welt.

Modus 
Gespielt wurde „Jeder gegen Jeden“ bis 60 Punkte.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1977
Karambolageveranstaltung 1977
Billardturnier in der Präfektur Tokio